Edenvale (Gauteng), une ville en Afrique du Sud
 Edenvale (Antrim), un townland du comté d'Antrim en Irlande du Nord
 Edenvale (San José), un quartier de San José en Californie
 Edenvale (Ontario), un village de l'Ontario au Canada
 Edenvale (Queensland), un quartier de Kingaroy en Australie